Ель-Капітан () — шарувате стельне оголення, виявлене марсоходом Оппортьюніті
 Скеля Ель Капітан (англ, ісп. El Capitan) — 1000-метрова вертикальна кам'яна формація в Національному парку Йосеміті.